Салов, Игорь:
 Салов, Игорь Аркадьевич (род. 1952) — акушер-гинеколог, доктор наук, профессор.
 Салов, Игорь Николаевич (род. 1983) — российский гребец (академическая гребля).